

Гафмун — місто, штат Нью-Йорк
 Гафмун Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсільванія